Вега-де-Тирадос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 28,11 км². Население — 196 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 23 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios

Муниципалитеты Саламанки